Остащу́к — українське прізвище, походить від імені Остафій (спорідненими є Євстахій, Євстафій і Стахій), зменшуване Осташ, також Остап, Остан, Стаф.

Носії 
 Остащук Іван Богданович (нар. 1980) — релігієзнавець, філолог, доктор філософських наук, завідувач кафедри філософії та релігієзнавства Київського університету імені Бориса Грінченка.

Див. також 
 Осташко
 Осташ
 Осташенко
 Остащенко
 Астапенко
 Асташенко
 Остафійчук
 Остапенко
 Остапчук
 Остап'юк
 Остап'як
 Остапович